EGTC steht für:

 European grouping of territorial cooperation, siehe Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit
 Cranfield Airport, ein Flughafen nach ICAO-Code
 transkribiertes russisches Akronym für Unified Deep Water System of European Russia

DVD